O evento florete por equipes masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2019 foi disputado nos dias 22 e 23 de julho no Syma Sport and Events Centre, em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados
Os resultados foram os seguintes.

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
 Preliminar

Segunda chave

Terceira chave
 Preliminar

Quarta chave
 Preliminar

Posicionamento

Disputa do 5.º-8.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Classificação final
A classificação final foi a seguinte.

Campeonato Mundial de Esgrima de 2019